Frank Hansen může být:

 Frank Hansen (fotbalista) (* 1983) – dánský fotbalista
 Frank Hansen (veslař) (* 1945) – norský veslař